J.T. Brown peut désigner :
 J.T. Brown (1990-), joueur de hockey sur glace américain ;
 J.T. Brown (1918-1969), saxophoniste américain.